Disneyland Hotel est actuellement le nom de quatre hôtels Disney.

Disneyland Hotel au sein du Disneyland Resort en Californie de style international

Les hôtels de style victorien :
Disneyland Hotel à l'entrée du Parc Disneyland au sein de Disneyland Paris 
Disneyland Hotel au sein du Hong Kong Disneyland Resort 
Disneyland Hotel à l'entrée de Tokyo Disneyland au sein du Tokyo Disney Resort

Voir aussi 
 

Hôtel de la Walt Disney Company
Hôtel d'un parc de loisirs